Ordet knogle har flere betydninger:
 Knogle (anatomi) – skelettets enkeltdele.
 Ben (materiale) – et synonym for knogle, der oftere anvendes om knogle som materiale.

Se også
 Telefon – knogle er slang for et telefonrør.
 Fossil – forstenede knogler.